Diotima van Mantinea, een karakter uit Plato's Symposium
Diotima (planetoïde), een planetoïde in een baan tussen Mars en Jupiter
Diotima (lettertype), een schreeflettertype ontworpen door Gudrun Zapf-von Hesse
Nubiolestes diotima, een soort libel